Trigonum (lateinisch „Dreieck“) bezeichnet in der Anatomie:

 Os trigonum, Knochen des Sprungbeins
 Trigonum caroticum in der vorderen Halsregion, siehe Karotisdreieck
 Trigonum clavipectorale, Vertiefung unterhalb des Schlüsselbeins, siehe Mohrenheim-Grube
 Trigonum femorale, Schenkeldreieck an der Innenseite des Oberschenkels
 Trigonum inguinale in der Leistenregion, siehe Hesselbach-Dreieck
 Trigonum lumbocostale, Bereich des Zwerchfells
 Trigonum submandibulare, Region des seitlichen Halses
 Trigonum vesicae, Harnblasendreieck